Силвер-Сити:

Топоним

США 
 Силвер-Сити (Айдахо)
 Силвер-Сити (Айова)
 Силвер-Сити (Калифорния)
 Силвер-Сити (Миссисипи)
 Силвер-Сити (Мичиган)
 Силвер-Сити (Невада)
 Силвер-Сити (Нью-Мексико)
 Силвер-Сити (Оклахома)
 Силвер-Сити (Северная Каролина)
 Силвер-Сити (Флорида)
 Силвер-Сити (Юта)

Канада 
 Силвер-Сити (Юкон)

Австралия 
 Силвер-Сити (остров Рождества)
 Silver City Highway — автотрасса

Прозвища 
 Абердин (Великобритания)
 Брокен-Хилл (Австралия)
 Мериден (Коннектикут) 
 Таунтон (Массачусетс)
 Галерея Силвер-Сити
 Шеффилд (Великобритания)

Кино 
 Силвер-Сити (фильм, 2004)
 Силвер-Сити (фильм, 1984)
 Силвер-Сити (фильм, 1951)

Другое 
 Silver City Airways — британская авиакомпания
 Силвер-Сити (книга) — книга писателя Клиффа Макниша
 Силвер-Сити (комикс)